

Architettura 
 Crüwell-Haus – edificio tardo gotico a Bielefeld, Germania

Persone 
 Ludwig Crüwell –  generale tedesco dell'Afrikakorps durante la seconda guerra mondiale 
 Sophie Crüwell – soprano tedesca